Le Vigan může označovat:

příjmení
 Robert Le Vigan – francouzský herec
 Pierre Le Vigan – francouzský filozof a novinář

 sídla
 Le Vigan (Gard) – francouzská obec v departementu Gard
 Le Vigan (Lot) – francouzská obec v departementu Lot